

Art culinaire

 Une verrine est un récipient en verre.
 Par extension de l'acception précédente, une verrine est un plat servi dans un verre qui se consomme à l'aide d'une petite cuillère. La verrine est une entrée moderne, légère en quantité, souvent une mise en bouche, parfois un dessert.
 En 1994, Philippe Conticini est le premier à utiliser le principe des verrines (disposition verticale de la nourriture).

Technique 

 On appelle verrine la pièce de verre, de forme variable, qui diffuse la lumière dans une lampe ou un luminaire.
 En automatisation industrielle, le mot verrine est utilisé comme synonyme d'annonciateur à fenêtres. Il s'agit d'un boîtier composé de plusieurs pavés de couleurs (correspondant chacun à une voie) qui peuvent s'illuminer pour prévenir visuellement un opérateur d'un changement de statut (ou d'une alarme) sur la machine avec laquelle il travaille.

Traditions et croyances 

Dans la région bordelaise, la verrine ou veyrine était le nom d’une tradition guérisseuse, analogue au « trou miraculeux ».

Références dans la culture populaire 
Le groupe de rock The Thieves a composé une musique en référence à la verrine "Welcome To Verynland" dans l'album "Don't Trust Too Much".

Voir aussi 
 Verrines, ouvrages de Cicéron rédigés en 70 av. J.-C.
 Vérine, impératrice byzantine (457-474) du ve siècle.

Références